Рудники () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Олесненский повят, Опольское воеводство. Население — 8547 человек (на 2006 год).

Демография 
Данные по переписи 2006 года:

Сельские округа 
 Боброва
 Бугай
 Цециyлув
 Хвилы
 Даляхув
 Фayстянкa
 Янинув
 Явоpєк
 Явожно
 Ельонкй
 Юляйполь
 Кузьнйцa
 Лазы
 Млыны
 Мйpoвщызнa
 Moсткй
 Oдцйнэк
 Поромбкй
 Рудники
 Словйкув
 Жытниув

Соседние гмины 
 Гмина Кшепице
 Гмина Липе
 Гмина Понтнув
 Гмина Прашка
 Гмина Радлув

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Опольского воеводства
Олесненский повет